

Presentación previa 
La pareja tailandesa Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana fueron los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron participar en el Challenger de Guangzhou 2014 disputado en la misma semana.

La pareja formada por el finés Henri Kontinen y el ruso Konstantin Kravchuk ganaron el título, derrotando a la pareja local formada por Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti en la final por 6–4, 6–73, [10–7].

Cabeza de serie 
  Marin Draganja /  Mate Pavić (Semifinales)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)
  Rameez Junaid /  Philipp Marx (Primera ronda)
  Dustin Brown /  Austin Krajicek (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Cherburgo 2014